Creach Beinn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Creach Bheinn (berg i Storbritannien, Highland), Skottland, 
 Creach Bheinn (berg i Storbritannien, Argyll and Bute, lat 56,53, long -5,21), Skottland, 
 Creach Beinn (berg i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar